Села:
 Застав'є — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район
 Застав'є — Львівська область, Буський район
 Застав'є — Тернопільська область, Тернопільський район